Wyględów – część warszawskiego Mokotowa
 Wyględów – wieś w woj. mazowieckim